Alex Blake peut faire référence à :
 Alex Blake (né en 1951), bassiste de jazz ;
 Alex Blake (né en 1974), acteur britannique ;
 Alex Blake, personnage de fiction de la série Esprits criminels.

Notes et références